The Sentinel (1977), een Amerikaanse horrorfilm uit 1977
The Sentinel (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van 1996 tot 1999
The Sentinel (2006), een Amerikaanse thrillerfilm uit 2006
The Sentinel (boek), een boek van Arthur C. Clarke
The Sentinel (computerspel), een computerspel uit 1986
The Sentinel (India)